Курагинский район Красноярского края включает в себя 65 населённых пунктов, в том числе:

 5 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), cреди которых:
 1 город (Артёмовск)
 4 посёлка городского типа (пгт),
 60 сельских населённых пунктов.
 

В Курагинском районе помимо существующих есть также и исчезнувшие населённые пункты, которые были  покинуты, заброшены, упразднены людьми.

Топокарта

Примечания 

Населённые пункты Курагинского района